Sminthurinus  — род коллембол из семейства из Katiannidae и надсемейства Katiannoidea (Symphypleona).

Описание 
Распространены всесветно, включая приполярные регионы Арктики и Антарктики. Мелкие коллемболы (менее 1,5 мм). Окраска тёмная. Голова почти шаровидная. Тело овальное, покрыто тонкими, редкими, короткими и гладкими хетами; кутикула слабогранулированная
Sminthurinus trinotatus наносит вред рассаде крестоцветных растений и некоторых других огородных культур.

Систематика 
Род Sminthurinus был выделен немецким энтомологом Карлом Бёрнером (1880—1953). Включает около 90 видов, в том числе:

См. также 
 Dalianus galae

Примечания

Литература 
 
 
 Baquero, E., Snider, R. et Jordana, R. (2006). A revision of the spring-tail genus Vesicephalus Richards (Collembola, Symphypleona, Sminthurinae)., Systematic Entomology, 2006, 31, p. 633-647.
 Haaramo, Mikko (2008): Mikko’s Phylogeny Archive — Collembola. Version of 2008-MAR-11. Retrieved 2008-JUL-11.

Ссылки 
 Sminthurinus Borner, 1901 
 Familia Katiannidae Börner, 1913 
Symphypleona
Роды коллембол